Dánia az 1896-os olimpiai játékokon szerepelt először, azóta valamennyi nyári olimpián jelen volt, kivéve az 1904-es St. Louis-it. A téli játékokon először 1948-ban képviseltette magát.

A dán sportolók eddig 179 érmet nyertek a nyári és egyet a téli olimpiákon, legeredményesebb sportáguk a vitorlázás.

A Dán Nemzeti Olimpiai Bizottság és Sportszövetség 1905-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Niels Nygaard.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon